

Стара Юм'я — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Стара Юм'я — село, Кукморський район, Татарстан